Consoana oclusivă retroflexă surdă este un sunet consonantic care apare în unele limbi vorbite. Se notează cu .

Pronunție
 
 Locul de articulare este retroflex
 
 
 

Oclusivă retroflexă surdă, Consoană